Breitental ist ein geographischer Name:

Täler:
 Breitental (Sternbach), rechtes Trockental zum Sternbach (zur Jagst) bei Westernhausen, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Breitental, Tal des Breitentalbachs (zur Aitrach, zur Donau) vor Leipferdingen, Stadt Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Breitental, Talabschnitt des Krummer Graben (Krottenbach), linker Zufluss des Krottenbachs, (zum Blauwasser, zum Oberrhein) vor Oberrotweil, Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Breitental (Rannachbach), rechtes Bachtal vom Schwarzkogel zum Rannachbach (zur Liesing, zur Mur) nach Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Breitental, Talname des Tiefenbeeks oder Breitentalbachs, linker Zufluss von der Aschentalshalbe der Sieber (zur Oder, zur Rhume) in Sieber, Stadt Herzberg am Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Ort:
 Breitental (Wüstung), Ortswüstung im Gemeindeteil Crispenhofen von Weißbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Breitentalbach
 Breitenthal